Culex hildebrandi é um espécie de mosquito do Género Culex, pertencente à família Culicidae.

Culicidae